Lancashire Combination 1894–95 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga Lancashire Combination. Ligaen havde deltagelse af tretten hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Everton FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Lancaster Combination

Noter 

Sæsoner i Lancashire Combination
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895